Это полный список игр серии Sim. Почти все они были разработаны и выпущены Maxis (до 1997 года, когда компанию приобрел издатель Electronic Arts). Первая игра из этой серии: Simcity (1989 год), последние на сегодняшний день: The Sims 4 и Simcity 2013 (7 марта 2013 года).

Серия игр SimCity 
 SimCity
 SimCity 2000
 SimCity 64
 SimCity 3000
 SimCity 4
 SimCity 4: Rush Hour
 SimCity DS
 SimCity Societies
 SimCity Societies: Destinations
 SimCity DS 2
 SimCity Creator
 SimCity (компьютерная игра 2013)

Совместное издание 
 SimCity 2000 Special Edition
 SimCity 3000 Unlimited
 SimCity 4 Deluxe Edition
 The SimCity Box

Серия игр The Sims

Другие игры серии Sim 
 SimEarth
 SimAnt
 SimLife
 SimFarm
 SimRefinery
 SimTower
 SimCopter
 Streets of SimCity
 SimHealth
 SimIsle
 SimTown
 SimPark
 SimGolf
 SimTunes
 SimSafari
 SimTheme Park (Theme Park World in Europe)
 SimCoaster (Theme Park Inc. in Europe)
 Sid Meier's SimGolf
 SimAnimals

 Совместные издания 
 Sim Mania (Выпущен в 2000 году для Windows, и включает игры SimCity, SimTower, SimIsle, SimCopter, Streets of SimCity и SimSafari.)
 The Sim Collection (Выпущен в 2003 году для Windows, и включает игры SimTheme Park, The Sims, SimCity 3000 Unlimited и The Sims Online.)
 Sim Mania 2 (Выпущен 19 марта 2003 году для Windows, и включает игры SimCity 3000, SimTheme Park, SimCoaster и Sid Meier’s SimGolf.)
 Sim Mania 3 (Выпущен 21 июня 2005 года для Windows, и включает SimCopter, SimSafari, SimTheme Park, SimCity 3000 Unlimited, SimCoaster и Sid Meier’s SimGolf.)

 Отмененные игры 
 SimsVille — игра разрабатывалась параллельно с The Sims, впоследствии было решено отказаться от проекта.
 SimMars'' — игра разрабатывалась, как продолжение SimCity 4, в результате проект был отменён. В 2010 году игра стала доступна для бесплатного скачивания в интернете в качестве модификации для SimCity.